

Patronyme 

 Jean-Baptiste-Moïse Jolivet (ou Jollivet) (1753-1818), personnalité politique et haut fonctionnaire français ;
 Charles Jean Jolivet (1814-1891), militaire français ;
 François-Henri Jolivet (1875-1955), poète et chansonnier libertaire ;
 Régis Jolivet (1891-1966), philosophe français ;
 André Jolivet (1905-1974), compositeur français ;
 Marius Jolivet (1906-1964), ecclésiastique et résistant français ;
 Jean Jolivet (1925-2018), philosophe et médiéviste français ;
 Pierre-Alain Jolivet (1935-2005), fils d'André, réalisateur français ;
 Roland Jolivet (1948-2015), écrivain régionaliste et conteur de la ville de Montpellier ;
 Marc Jolivet (1950-), frère de Pierre, réalisateur, acteur, scénariste et humoriste français ;
 Pierre Jolivet (1952-), frère de Marc, réalisateur, acteur et scénariste français ;
 Marine Jolivet, actrice et chanteuse française ;
 André Jolivet (1964-), artiste peintre français ;
 François Jolivet (1966-), personnalité politique française ;
 Joëlle Jolivet (1968-), illustratrice française ;
 Adrien Jolivet (1981-), fils de Pierre, artiste comédien et musicien français ;
 Thierry Jolivet (1987-), homme de théâtre.

Toponyme 

 Jolivet, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Patronyme français
Patronyme normand